Seven Springs (Carolina do Norte)
Seven Springs (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos